Voore kan syfta på följande platser:

Estland 

 Voore, Jõgevamaa, en by i Saare kommun i landskapet Jõgevamaa, 
 Voore jõgi, en å i landskapet Lääne-Virumaa,